Ріо-Тінто ( Río Tinto) — річка на південному заході Іспанії в автономному регіоні Андалусія 
 Rio Tinto Group — компанія, створена для розробки древніх мідних виробок в районі Ріо-Тінто в Іспанії. 
 Ла-Гранада-де-Ріо-Тінто (La Granada de Río-Tinto) — муніципалітет в Іспанії , у складі автономної спільноти Андалусія , у провінції Уельва .
 Ріо-Тінто (рудник) — родовище і давній рудник у Іспанії.